Рей Аянами — один из центральных персонажей аниме-сериала и манги «Евангелион».
 Эскадренные миноносцы типа «Аянами» — серия японских эскадренных миноносцев 1950-х годов.